Tin o TIN puede referirse a:

 Tinia: en la mitología etrusca, el más alto dios de los cielos;
 tipo de interés nominal: el porcentaje sobre un capital prestado, como remuneración;
 Tin: en la mitología uruguaya, el dios de los cumpleaños;
 La fórmula química del nitruro de titanio.